GeForce 100 Series — семейство графических карт, созданных корпорацией NVIDIA. Первые карты сотого поколения дебютировали в январе 2009 года. Видеокарты созданы для OEM-сегмента, за исключением GeForce GTS 150, которую можно приобрести и в рознице. Видеокарты этого поколения базировались на архитектуре G80 и по факту являлись переименованными видеокартами поколения GeForce 9. Видеокарта GeForce 9800GTX+ была переименована в GeForce GTS 150, которую в дальнейшем переименовали в GeForce GTS 250.

Технические характеристики GeForce 100 Series

Примечания 

Nvidia
Видеокарты NVIDIA
Микросхемы видеоконтроллеров